Potenza (stad).
Potenza (provincie)
Potenza (rivier) .